Isabela Antonie z Croÿ (Isabela Antonie Eleonora Natálie Klementina; 7. října 1890, Bayreuth – 30. března 1982, Starnberg) byla princezna z Croÿ a sňatkem s princem Františkem Bavorským, synem posledního bavorského krále Ludvíka III., také bavorskou princeznou.

Rodina 
Isabela se narodila v L'Hermitage, Bayreuthu, Bavorském království, jako druhé dítě vévody Karla Alfréda z Croÿ a jeho manželky, princezny Ludmily z Arenbergu, dcery 8. vévody z Arenbergu.

Manželství a potomci 

8. července 1912 se jednadvacetiletá Isabela na zámku Weilburg v Badenu, Rakousko-Uhersku, provdala za o patnáct let staršího prince Františka Bavorského, třetího syna prince regenta Ludvíka Bavorského (budoucího posledního bavorského krále Ludvíka III.) a jeho manželky Marie Terezy Rakouské-Este. Isabela měla s Františkem šest dětí, dva syny a čtyři dcery:

 Ludvík Bavorský (22. červen 1913 – 17. říjen 2008), ⚭ 1950 Irmingard Bavorská (29. květen 1923 – 23. říjen 2010)
 Marie Alžběta Bavorská (9. září 1914 – 13. květen 2011), ⚭ 1937 Petr Jindřich Orléansko-Braganzský (13. září 1909 – 5. červenec 1981)
 Adelgunda Marie Bavorská (9. červen 1917 – 20. září 2004), ⚭ 1948 baron Zdenko von Hoenning-O'Carroll (6. srpen 1906 – 8. květen 1996)
 Eleonora Marie Bavorská (11. září 1918 – 19. srpen 2009), ⚭ 1951 Konstantin von Waldburg-Zeil (15. březen 1909 – 27. únor 1972)
 Dorotea Bavorská (25. květen 1920 – 5. červenec 2015), ⚭ 1938 Gottfried Toskánský (14. březen 1902 – 21. leden 1984)
 Rasso Bavorský (24. květen 1926 – 12. září 2011), ⚭ 1955 Tereza Rakousko-Toskánská (* 9. leden 1931)

V roce 1957 zemřel po 45 letech manželství ve věku 81 let její manžel František. Isabela ho přežila o pětadvacet let a zemřela 30. března 1982 na zámku Leutstetten ve Starnbergu v Bavorsku. Bylo jí 91 let.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 7. října 1890 – 8. července 1912: Její Jasnost princezna Isabela z Croÿ
 8. července 1912 – 30. března 1982: Její Královská Výsost princezna František Bavorský, princezna z Croÿ

Vyznamenání 
 Řád svaté Alžběty
 Řád Terezy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Croÿové
Wittelsbachové
Bavorské princezny
Dámy Řádu Terezy
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1890
Narození 7. října
Narození v Bayreuthu
Úmrtí v roce 1982
Úmrtí 30. března
Úmrtí v Bavorsku
Ženy